Tom Owens peut désigner :
 Tom Owens (1949-), joueur américain de basket-ball ;
 Tom Owens (1981-), coureur de fond écossais.